George Ellis peut désigner :

 George Ellis  (né en 1932), athlète britannique ;
 George Ellis (né en 1939), cosmologiste d'origine sud africaine.